Арха́нгельский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Архангельский переулок — переулок в Казани.
 Архангельский переулок — переулок в Москве.
 Архангельский переулок — переулок в Орске.
 Архангельский переулок — переулок в Томске.
 Архангельский переулок — переулок в Уфе.

Украина 
 Архангельский переулок — переулок в Запорожье.
 Архангельский переулок — переулок в Харькове.
 Архангельский переулок — переулок в Кропивницком.